

Astronomia
6606 Makino – asteroide della fascia principale

Personaggi immaginari
Makino – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda

Persone
Kazu Makino – cantante, e musicista giapponese
Masahiro Makino – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico giapponese
Shinji Makino – ex calciatore giapponese
Shōzō Makino – nuotatore giapponese
Tadasuke Makino – pilota automobilistico giapponese
Tomoaki Makino – calciatore giapponese
Yui Makino – cantante, doppiatrice e attrice giapponese

Altro
Stazione di Makino – stazione ferroviaria della prefettura di Osaka, Giappone
Stazione di Makino – stazione ferroviaria della prefettura di Shiga, Giappone

Pagine correlate
Makina